Kriegsmarine bezeichnet:

 Marine, allgemein den militärischen Teil der seefahrenden Flotte eines Staates oder Bündnispartners
 Österreichische Marine der k. u. k. Kriegsmarine Österreich-Ungarns bis 1918
 Kriegsmarine in Deutschland in der Zeit von 1935 bis 1945
 Kaiserliche Marine im Deutschen Kaiserreich von 1871 bis 1918

Siehe auch: